Моретруси — землетруси, епіцентр яких знаходиться на дні моря або на суходолі поблизу морського берега.

На поверхні моря моретруси проявляються інакше, ніж землетруси на суходолі. У морі навіть у разі дуже сильних ударів не спостерігається великого хвилювання. Лише окремі сильні моретруси, які супроводжуються швидкими опусканнями великих ділянок морського дна по розривах, спричиняють великі хвилі, які називають цунамі. Переважно цунамі — це серія хвиль (п'ять-сім), які котяться одна за одною. Висота хвиль досягає 20 м, швидкість поширення від 400 до 800 км/год. Вони призводять до катастроф, не менш згубних, ніж землетруси. Спостерігаються цунамі, в основному поблизу берегів Тихого океану.

Література 

 Левин Б. В., Носов М. А. Физика цунами и родственных явлений в океане. — М.: Янус-К, 2005. — 360 с.

Сейсмологія